Ultrarrealistas es un término que puede referirse a:

 ultrarrealistas o ultramonárquicos en Francia: fuerza política dominante durante la Restauración borbónica en Francia, de 1814 a 1830.

 ultrarrealistas, ultraabsolutistas o apostólicos en España: fuerza política durante la última parte del reinado de Fernando VII de España.